Completo puede referirse a:
 Acompletar según el diccionario de español Mexicano
 Completos (gastronomía de Chile), sándwich típico chileno, similar al perro caliente o hot dog.
 Espacio métrico completo, en matemáticas.